Васи́лий Гаври́лович Яро́цкий (1855/1856—1917) — русский ; заслуженный профессор Александровского лицея.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге.

Был вольноприходящим учеником в Николаевском сиротском институте (вып. 1874); затем поступил в Горный институт, но проучился там два года и поступил на административное отделение юридического факультета Санкт-Петербургского университета, которое окончил в 1880 году кандидатом за сочинение «Производительные ассоциации в Англии, Германии и Франции». Был оставлен при университете на стипендию Е. И. Ламанского для приготовления к профессорскому званию и командирован на полтора года за границу. Преимущественно занимался немецких университетах.

После возвращения в Россию выдержал весной 1883 года магистерский экзамен по политической экономии и статистике и добавочный — по финансовому праву. С сентября 1883 года в качестве ординарного профессора начал читать лекции политической экономии и финансового права в Императорском Александровском лицее. В январе 1885 года в качестве нештатного преподавателя (штатный с 01.01.1891) начал чтение лекций финансового права в Военно-юридической академии, где также с октября 1893 года состоял делопроизводителем Конференции.

В 1883 году был приглашён Министерством Финансов для разработки вопроса об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими и страхования рабочих. Летом 1886 года был министерство направило его в командировку для изучения страхования рабочих в Германии. Результатом этих работ был составленный в Министерстве финансов законопроект об ответственности владельцев промышленных предприятий за смерть и увечье рабочих, представленный на рассмотрение Государственного совета.

С сентября 1888 года — приват-доцент Санкт-Петербургского университета по кафедре политической экономии; читал различные специальные курсы по политической экономии: по истории политической экономии и системе хозяйства, экономическую политику, отделы о законодательном регулировании отношений хозяев и рабочих, о рабочих товариществах и ассоциациях, о сельскохозяйственной экономии (с практическими занятиями), а затем общий курс статистики.

Получил степень магистра политической экономии за сочинение «Экономическая ответственность предпринимателей» (, 1887); степень доктора —— за диссертацию «Страхование рабочих в связи с ответственностью предпринимателей» (, 1895), которая была защищена в Московском университете.

С 6 декабря 1897 года — действительный статский советник.

С 1897 года читал публичные лекции по политической экономии и финансовому праву в Обществе распространения коммерческих знаний, в котором заведовал коммерческими курсами, учрежденными в 1908 году. В 1908 году, по выслуге 25-летнего срока, получил звание заслуженного профессора Александровского лицея. В октябре 1910 года был уволен из лицея «согласно прошению». В ноябре 1911 года после избрания был назначен на трёхлетний срок членом совета лицея; в январе 1915 года был назначен членом конференции лицея.

После Февральской революции специальным указом Временного правительства был назначен с 26.04.1917 сенатором второго департамента сената.

В числе наград имел: орден Св. Анны 2-й ст. (1895), орден Св. Владимира 3-й ст. (1905), орден Св. Станислава 2-й (1893) и 1-й ст. (1909).

Умер  года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. На Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге были похоронены на одном участке Гавриил Самойлович Яроцкий († 17.04.1875; действительный статский советник), Сергей Гаврилович (5.10.1867 — 30.12.1896) и Владимир Гаврилович († 18.08.1903) Яроцкие — вероятно, это отец и братья Василия Гавриловича Яроцкого. Согласно «Книге записи захоронений на купленные места. 1852—1887» на Новодевичьем кладбище одно место в 3-м разряде было выкуплено 21.04.1875 вдовой действительного статского советника Дарьей Васильевной Яроцкой (вероятно мать Василия Гавриловича Яроцкого); потом на этом месте 4 января 1897 года был погребён её сын, Сергей Гаврилович Яроцкий. Вдова Василия Гавриловича Яроцкого, Екатерина Семёновна Яроцкая приобрела 12 августа 1917 года место для погребения на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

По убеждениям был умеренным социалистом. Яроцкий утверждал, что деятельность «человеческого сердца» должна иметь своё законное место в экономических вопросах. Бесконечное разнообразие нравственных условий и целей человеческого существования самым тесным образом связано, по мнению Яроцкого, с экономическими явлениями. Он настаивал на переориентации всей экономической науки на этическую основу.

Библиография 
Помещал статьи в различных журналах. В период 1892—1898 годов состоял сотрудником Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона; с 1899 года — редактор экономического и финансового отдела «Большой Энциклопедии». Из журнальных статей были изданы отдельно книгами: «Обеспечение народного продовольствия в связи с хлебной промышленностью» (из журн. «Русское Богатство», 1892, № 3) и «Односторонняя теория экономического развития» (из журн. «Новое Слово», 1897, № 1). Неоднократно отдельными изданиями печатались его лекции.

 Экономическая ответственность предпринимателей: Ч. 1. — СПб.: тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), ценз. 1887—1888.
 Страхование рабочих в связи с ответственностью предпринимателей: Т. 1—2 — СПб.: тип. А. Бенке.
 Финансовое право: Лекции, чит. пр. Яроцким 1884—1885 г. в 1 кл. Алекс. лицея. 41 курс. — СПб.: лит. Коплевской, [1885]. — 496 с.
 Финансовое право: Лекции, чит. в Воен.-юрид. акад. В. Г. Яроцким. — СПб.: изд. лейт. Шидловский, 1886. — 363 с.
 Финансовое право: Лекции, чит. в Воен.-юрид. акад. —  СПб.: изд. поручик С. Борисоглебский, 1898. — 369 с.
 Лекции по теории статистики, читанные студентам С.-Петербургского университета в 1897-98 ак. году —  СПб.: изд. студента Ун-та Ю. Ч-ца, 1898. — 182 с.
 Курс лекций политической экономии: Вып. 1 / Засл. проф. В. Г. Яроцкий. — Петроград: тип. М. А. Александрова, 1916.
 Ответственность предпринимателей за несчастные случаи с рабочими: Докл., чит. в заседании Гражд. отд-ния С.-Петерб. юрид. о-ва 28 нояб. 1887 г. — СПб.: тип. Правительствующего сената, [1887]. — 74 с.
 Односторонняя теория экономического развития: [Докл., прочит. в заседании Ист. о-ва при Спб. ун-те 13 дек. 1895 г. (под загл.: «Две стороны в процессе развития экономических явлений»)] — СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1896. — 40 с.

Примечания

Источники 
 
 Биография Василия Гавриловича Яроцкого
 Яроцкий Василий Гаврилович

Заслуженные профессора Александровского лицея
Преподаватели Александровской военно-юридической академии
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Действительные статские советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)